Pike Creek
Blue pike
Pepper Pike

Outros
Expedição Pike

Desambiguações de topônimos